Preslianthus är ett släkte av kaprisväxter. Preslianthus ingår i familjen kaprisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaprisväxter
Preslianthus